Valentin Lüthi, né le  à Oppligen, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||22||2||0||2||6||8||1||0||1||2
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||21||2||4||6||48||3||0||0||0||32
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||34||8||13||21||53||4||0||2||2||0
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers||LNA||6||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||SC Langnau Tigers||LNA||6||0||0||0||2||6||0||0||0||0
|-
|2012-2013||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||20||4||6||10||22||4||1||1||2||24
|-
|2012-2013||HC Viège||LNB||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||36||1||3||4||14||12||1||3||4||18
|-
|2014-2015||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||14||1||0||1||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||SC Rapperswil-Jona Lakers||LNB||45||3||8||11||81||17||0||2||2||10
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||19||0||0||0||16||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||HC Ajoie||LNB||11||1||3||4||8||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||25||0||2||2||8||12||0||1||1||8

|2015||Rapperswil-Jonal Lakers||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Quart-de-finale
|-
|2016||SC Rapperswil-Jona Lakers||Coupe de Suisse||3||1||0||1||0||Quart-de-finale
|-
|2017||HC Bienne||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitième-de-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance dans le canton de Berne
Sportif bernois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds